Картинг:
 Картинг — разновидность автоспорта.
 Картинг — летний вид спорта для ездовых собак.